Taganka (folyóköz), a Moszkva folyó és a Jauza folyó közötti moszkvai terület
Taganka tér, egy tér a Tagankán
Taganka Színház (Театр на Таганке), röviden a Taganka; a Taganka téren található, Ljubimov által alapított, világhírűvé vált színház